Le nom Wheaton College peut désigner :
 le Wheaton College, une université d'arts libéraux chrétienne évangélique privée, située à Wheaton, une banlieue de Chicago ;
 le Wheaton College, une université d'arts libéraux privée, située à Norton, une banlieue de Boston.